Gigio  – variante del nome proprio di persona Gigi
Gigio  – fiume della Costa d'Avorio, nella regione del Bandama Sud
Gigio  – fiume della Repubblica Democratica del Congo, nella Provincia dell'Equatore
Topo Gigio  – pupazzo animato creato da Maria Perego

Pagine correlate 
Gigi